Latham Island ist der Name folgender Inseln:

 Latham Island (Northwest Territories), Insel in den Northwest Territories, Kanada
 Latham Island (Florida), Insel in Florida, Vereinigte Staaten
 Latham Island (Sansibar), Insel bei Sansibar, Tansania